DOS može značiti:

 DOS, (Disk Operating System), opći naziv za operacijske sustave koji su se počeli pojavljivati krajem 1970-ih godina. DOS ima znakovno sučelje (brojke i slova), a na kraju svake naredbe moralo se pritisnuti tipku <ENTER>. Sve se radilo pomoću tipkovnice. Tvrtka Microsoft je imala svoju verziju zvanu MS DOS, a tvrtka IBM svoju verziju zvanu PC DOS.
 DoS napad, denial-of-service attack ili odbijanje usluge
 Demokratska opozicija Srbije, savez političkih stranaka u Srbiji
 QDOS (86-DOS)
 PC DOS (IBM DOS)
 AmigaDOS
 Apple DOS
 Apple ProDOS
 GEMDOS
 Atari DOS
 Commodore DOS/CBM DOS
 DOS-11
 PalmDOS
 MSX-DOS
 DOS (HP 1000)
 DR-DOS
 PTS-DOS
 Datalight ROM-DOS
 Novell DOS
 Calder OpenDOS
 General Software Embedded DOS
 PTS-DOS
 RxDOS
 FreeDOS
 DOS/360